Rema steht für:

 Moses Isserles (um 1525–1572), polnischer Rabbiner
 Rema 1000, norwegischer Lebensmittel-Discounter
 Rema Tip Top, deutscher Dienstleister
 Rema (Musiker) (* 2000), nigerianischer Sänger und Rapper

RÉMA steht für:

 Revue des études militaires anciennes